Хвое́цковщина (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 31 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 12 км. Ближайшие населённые пункты — Деновишки, Дубки, Селище. Площадь занимаемой территории составляет 0,0109 км², протяжённость границ 450 м.

Согласно переписи 1999 года постоянного населения в Хвоецковщине нет.

Через хутор проходит автомобильная дорога местного значения  Гориденяты — Расло — Жодишки — Завидиненты.

К востоку от Хвоецковщины располагается территория охотничьего заказника «Жодишковский».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района